Ogre, que también lleva por nombre Toshin en japonés, es un personaje ficticio en la serie de videojuegos de lucha Tekken. Es el antagonista principal y sub-jefe en Tekken 3 y Tekken Tag Tournament y jefe en Street Fighter X Tekken. Cuando es derrotado, se transforma en True Ogre (absorbiendo el ki de Heihachi Mishima o de Jin Kazama) para la batalla final. Aunque después de los sucesos del Tekken 3, debido a que Ogre se ha transformado en True Ogre (por absorber un ki fuerte) ya no le hace falta absorber ningún ki para transformarse en Ogre de nuevo o después a viceversa, ya puede transformarse en sus dos formas a su voluntad y siempre podrá seguir absorbiendo ki tanto en su verdadera forma como en la otra y hacerse más fuerte pero no tendrá más transformaciones.

Historia

Tekken 3 
El verdadero pasado de Ogre es desconocido, con sólo rumores y leyendas proporcionando cualquier información acerca de su existencia y propósito. Las leyendas dicen que Ogre fue un arma antigua de guerra dejada atrás por aliens hace siglos. Más adelante fue adorado por los aztecas como Dios Luchador.

Muchos años después, Heihachi Mishima reclamó el control del Mishima Zaibatsu, formando al Tekken Force, su propio grupo militar. Una de las misiones del Tekken Force fue buscar un antiguo templo situado en alguna parte de México. Pronto después de que llegaran allí, Heihachi notó que su fuerza entera había sido destruida por el Dios Luchador, Ogre. Heihachi vio el poder de Ogre e intentó capturarlo.

Después de la liberación de Ogre, atacó a muchos maestros de artes marciales renombrados mundialmente en todas partes del globo.

Después del ataque de Ogre a Jun, Jin fue donde Heihachi tal como Jun le había ordenado previamente. Heihachi decidió entrenar al muchacho para convertirlo en un poderoso luchador, pero las intenciones de Heihachi eran más siniestras de lo que Jin habría podido predecir, pues su verdadero plan era hacer a Jin suficientemente poderoso para llevar a Ogre ante él.

Eventualmente, Heihachi anunció al King of Iron Fist Tournament 3 a modo de atraer a Ogre abiertamente. Ogre apareció según lo planeado, pero fue derrotado por Paul Phoenix. Ogre no fue acabado sin embargo, y se transformó en True Ogre, una transformación más poderosa. Heihachi otra vez procuró capturar a Ogre, pero su plan falló finalmente debido a que cuando Jin derrotó a True Ogre, este escapó.

Aunque Ogre se fue, Heihachi ideó un nuevo plan para hacerse el máximo guerrero usando los genes de Ogre que fueron recogidos después de la lucha con Jin. Pero el genoma de Ogre se podría integrar solamente con el Devil Gene, que Heihachi no posee. Sabía que Jin y el resucitado Kazuya lo tenían, así que anunció al King of Iron Fist Tournament 4 para atraer a los dos.

Tekken Tag Tournament 2 
Ogre hace una aparición más en Tekken Tag Tournament 2. En Tekken Tag Tournament 2 se puede utilizar la telequinesis de Ogre en plena batalla (y es el único poder que tiene Ogre para el combate), pero en Tekken 3 y en Tekken Tag Tournament no se puede.

Tekken 5 
Ogre reaparece en Tekken 5, no como personaje jugable, sino como antagonista en el modo Devil Within, un modo en el que controlamos a Jin Kazama durante su viaje para averiguar el paradero de su madre, Jun Kazama. En este modo, nos enfrentamos dos veces contra Ogre, una en su versión "True Ogre", y la segunda y última, en su versión "Ultimate Ogre", tras vencerlo, es eliminado de manera "definitiva".

Curiosidades 
 Durante mucho tiempo, se pensó que Ogre había eliminado a una gran cantidad de luchadores como Baek Doo San, Bruce Irvin, Jun Kazama, Armor King o Wang Jinrei, tomando sus habilidades, pero debido a la reaparición de muchos de estos personajes en entregas posteriores del juego; realmente no se sabe si los demás personajes fueron muertos o simplemente derrotados en su momento aunque Ogre puede absorber sus habilidades sin tener que matarlos.
 En el crossover Street Fighter X Tekken, se podría saber que Ogre tiene cierto vínculo con la caja Pandora (objeto que cayó del cielo), por lo tanto se sabría si es un extraterrestre, pero no tiene nada que ver con la historia de Tekken, aunque igualmente se sabe que Ogre cuando era True Ogre lo dejaron en la Tierra, por lo que es un demonio.
El nombre de True Ogre nunca es dicho por el locutor en Tekken 3, pero en su lugar dice el nombre "Ogre", pero su nombre fue dicho por el locutor en Tekken Tag Tournament.

Referencias 
 
 

Personajes de Tekken
Practicantes de artes marciales mixtas ficticios